Verville ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Victor Verville (1890–1970), US-amerikanischer Luftfahrtpionier
 François Béroalde de Verville (1556–1626), französischer Dichter und Schriftsteller